15-й микрорайон может означать:
 15-й микрорайон (Зеленоград)
 15-й микрорайон (Липецк)
 15-й микрорайон (Мытищи)
 15-й микрорайон (Новоуральск)
 15-й микрорайон (Рославль)
 15-й микрорайон (Самара)
 15-й микрорайон (Ярославль)

См. также 
 9-й микрорайон
 11-й микрорайон
 12-й микрорайон
 14-й микрорайон